Verdrag van Addis Abeba (1896), vredesverdrag tussen Ethiopië en Italië
 Verdrag van Addis Abeba (1926), handelsverdrag tussen Ethiopië en Nederland
 Verdrag van Addis Abeba (1972), vredesverdrag tussen Soedan en het Zuid-Soedanese Bevrijdingsfront